Василий Рождественский
 Рождественский, Василий Васильевич (1884—1963) — русский и советский живописец, график, член «Бубнового валета».
 Рождественский, Василий Гаврилович (1839—1918) — русский православный богослов, духовный писатель, профессор.
 Рождественский, Василий Фёдорович (1860—?) — член III Государственной думы от Курской губернии, протоиерей.